Bajsko groblje, Subotica
Bajsko groblje, Baja